Пайгишево — название населённых пунктов в России:

 Пайгишево — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Пайгишево — деревня в Медведевском районе Марий Эл.